Амплијасион Мигел Идалго има више значења:

 Амплијасион Мигел Идалго (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Амплијасион Мигел Идалго (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Амплијасион Мигел Идалго (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику